TSH steht als Abkürzung für:

 Technische Schule des Heeres, eine Ausbildungseinrichtung der deutschen Bundeswehr
 Thyreotropin, ein Hormon